Санхуанза́вр () — рід динозаврів з родини ерреразавридів (Herrerasauridae), викопні рештки якого часів пізнього тріасу знайдено в 1994 році на території сучасної Аргентини у формації Ісчіґуала́сто в межах однойменного природоохоронного парку. Голотипом є екземпляр PVSJ 605, що складається з фрагмента щелепи, більшої частини хребта від осі до початку хвоста, лопаток і ліктьових кісток, частини таза, більшості довгих кісток нижніх кінцивок і кількох інших кісток. Рід представлено одним видом — Sanjuansaurus gordilloi.

Поблизу решток Sanjuansaurus знайдено викопні останки таких динозаврів, як представники інших родів Herrerasaurus, Eoraptor, Panphagia, Eodromaeus, а також цинодонтів і рінхозаврів.

Етимологія 
Назва «санхуанзавр» походить від назви аргентинської провінції Сан-Хуан, а також златинізованого грецького слова «заурос», що означає «ящір». Видову назву типовому виду gordilloi дано на честь Рауля Горділло () — головного препаратора скам'янілостей і художника, який протягом багатьох років брав участь в палеонтологічних розкопках та був головним препаратором і художником музею в Сан-Хуані.

Опис 
Санхуанзавр мав розміри які є середніми для представників ерреразавридів. Стегнова кістка сягала 39,5 см, гомілка — 26 см завдовжки. Було встановлено, що санхуанзавр мав з представниками ерреразавридів багато спільного в морфології черепа, шийних, грудних та клубових хребців, лопатки і тазостегнової кістки. На підґрунті цього було зроблено висновок про приналежність санхуанозавра до родини ерреразавридів.

Філогенія 
Кладограму роду Sanjuansaurus уточнено у 2011 році.

Анатомічні особливості 
Санхуанзавра можна відрізнити від інших ерреразавридів на основі таких показників: 
 шийні хребці мають сідлоподібні (гетероцельні) постеролатерально спрямовані поперечні відростки;
 остисті відростки грудних хребців, з шостого по восьмий принаймні, мають гострі передні та задні виступи;
 гленоїдна поверхня розвернута у латеральний край;
 лобкова кістка є відносно короткою, сягає 63% довжини стегнової кістки;
 на медіальній поверхні стегна на рівні четвертого вертіла присутній виражений зморшкуватий гребінь;

Середовище проживання 
Дослідження показують, що середовище проживання санхуанзавра було у вулканично активних районах, покритих заплавними лісами, де притаманними були сильні сезонні дощі. Клімат був вологим і теплим, хоча з наявністю суттєвих сезонних коливань. Рослинність складалася з папоротей (Cladophlebis), хвощів і гігантських хвойних дерев (Protojuniperoxylon). Ці рослини формували гірські ліси вздовж берегів річок. Санхуанзавр жив в джунглях пізнього тріасу на території сучасної Південної Америки поряд з іншими ранніми динозаврами, зокрема такими, як Eoraptor, Panphagia, Saurosuchus, Rauisuchian.

Примітки

Джерела 
 Alcober, Oscar A.; Martinez, Ricardo N. (2010). «A new herrerasaurid (Dinosauria, Saurischia) from the Upper Triassic Ischigualasto Formation of northwestern Argentina». ZooKeys 63: 55–81. doi:10.3897/zookeys.63.550. PMC 3088398. PMID 21594020.

Тероподи
Динозаври Південної Америки
Динозаври тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2010